Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Kaapverdië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Kaapverdië
IJslandse